

Cinema 
 D'ora in poi (From Now On) – film muto del 1920 diretto da Raoul Walsh

Musica 
D'ora in poi – album di Umberto Bindi del 1982
D'ora in poi – album di Piero Cotto del 1989